

Astronomia
 145562 Zurbriggen – asteroide del sistema solare

Persone
Bernadette Zurbriggen (1956) – ex sciatrice alpina svizzera
Heidi Zurbriggen (1967) – ex sciatrice alpina svizzera
Elia Zurbriggen (1990) – sciatore alpino svizzero
Matthias Zurbriggen (1856-1917) – alpinista svizzero
Peter Zurbriggen (1943-2022) – arcivescovo cattolico svizzero
Pirmin Zurbriggen (1963) – ex sciatore alpino e allenatore di sci alpino svizzero
Santiago Zurbriggen (1990) – calciatore argentino
Silvan Zurbriggen(1981) – ex sciatore alpino svizzero